Фруктуосо Мендез има више значења:

 Фруктуосо Мендез, Блоке 1916 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Фруктуосо Мендез (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику